Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1938 spelades 16 juni 1937-1 maj 1938.

Grupp 1 
Lagen spelade bara en gång mot varandra.

Grupp 2 

Norge vidare.

Grupp 3

Grupp 4 
Rumänien gick vidare då Egypten lämnade walkover. Spanien blev avstängda av FIFA på grund av inbördeskriget.

Grupp 5 

Schweiz gick vidare.

Grupp 6

Första omgången

Grekland blev vinnaren i matcherna mellan Palestina och Grekland fick möta Ungern som var seedad i Budapest för en plats.

Sista omgången

Ungern kvalificerade.

Grupp 7 

Tjeckoslovakien gick vidare.

Grupp 8

Första omgången 

Lettland gick vidare till match mot Österrike som var seedat.

Sista omgången

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Externa länkar

1938 i Asien
1937 i Europa
1938 i Europa
Fotbollsåret 1937
Fotbollsåret 1938
1938
Världsmästerskapet i fotboll 1938